Valens betyder:
 Valens inden for kemi
 Valens (grafteori)
 Valens (kejser)
 Valens (verber) – grammatisk term